Dies ist eine Liste der Orte in Kiribati.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Kiribati ist South Tarawa (ohne Betio), verwaltet durch den Teinainano Urban Council (TUC), mit einer Einwohnerzahl von 39.058 (Stand: 2015). Zweitgrößte Agglomeration Kiribatis ist das an der Westspitze von South Tarawa gelegene Betio mit 17.330 Einwohnern, verwaltet durch den Betio Town Council (BTC). Damit konzentriert sich rund die Hälfte der Bevölkerung des Landes auf den südlichen Teil des Tarawa-Atolls, der gleichzeitig Hauptstadt der Republik ist.

In der folgenden Tabelle sind sämtliche Orte mit den Ergebnissen der Volkszählungen vom 7. November 2005 und von 2015 aufgeführt. Zusätzlich sind der jeweilige Distrikt, zu dem der Ort gehört, sowie das Atoll aufgeführt.

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren Grenzen der Wahlbezirke. Die Hauptorte, wo sich die Verwaltung der jeweiligen Distrikte befindet, sind fett markiert.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Liste der Orte in Tuvalu
 Liste der Orte in Nauru

Weblinks 
 Kiribati Statistics
 Historische Einwohnerzahlen der Orte Kiribatis. City Population

Einzelnachweise 

!
Kiribati